Matassa bezeichnet:
 Matasse (Desix), Fluss in Südfrankreich, Nebenfluss der Desix

Matassa ist der Familienname folgender Personen:
 Cosimo Matassa (1926–2014), US-amerikanischer Tonstudio-Betreiber und Toningenieur italienischer Abstammung
 Greta Matassa (* 1962), US-amerikanische Jazzmusikerin